Worden (Montana)
Worden (Illinois)
USS Worden

Desambiguações de topônimos